Кацмазов () — село на Украине, находится в Жмеринском районе Винницкой области.

Код КОАТУУ — 0521082803. Население по переписи 2001 года составляет 993 человека. Почтовый индекс — 23153. Телефонный код — 4332.
Занимает площадь 4,344 км².

Религия 
В селе действует храм Покрова Пресвятой Богородицы Жмеринского благочиния Винницкой епархии Украинской православной церкви.

Известные люди 
В селе родились:
 Абрамов, Тихон Порфирьевич — Герой Советского Союза.
 Загнитко, Анатолий Афанасьевич — украинский филолог.

Адрес местного совета 
23153, Винницкая область, Жмеринский р-н, с. Кацмазов, ул. Шляховая

Примечания

Ссылки 
 Кацмазов на сайте Верховной рады Украины 

Населённые пункты Жмеринского района